Battles o Battle en tanto apellido, puede hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Cliff Battles (1910-1981), también conocido como Clifford Franklin Battles, deportista profesional de fútbol americano.
 Helen Battle (1903-1994), también conocida como Helen Irene Battle, ictióloga canadiense y bióloga marina.
 Hinton Battle (1956-), actor, profesor de baile, y bailarín estadounidense.
 John Battle (1962-), también conocido como John Sidney Battle, deportista profesional estadounidense, jugador de baloncesto.
 Kathleen Battle (1948-), cantante estadounidense, soprano lírica y soprano de coloratura.
 Kenny Battle (1964-), también conocido como Kenneth R. Battle y como Kenneth R. "Kenny" Battle, deportista profesional estadounidense, jugador de baloncesto.
 Texas Battle (1976-), también conocido como Clifton Quincy Battle, actor estadounidense.